Beltman ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Beltman (* 1976), niederländische Radsportlerin
 Roy Beltman (1946–2005), niederländischer Musikproduzent